Ту́лица:

 Тулица — река в Тульской области России.
 «Тулица» — мотороллер производства СССР.
 «Тулица» — тульский волейбольный клуб.